Het ATP-toernooi van Wenen (officieel de CA-TennisTrophy) van 1998 vond plaats van 6 tot en met 12 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op tapijtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Wenen
ATP-toernooi van Wenen